Francisco Hernández de Córdoba puede referirse a:

 Francisco Hernández de Córdoba (explorador de Yucatán), (m. 1517); 
 Francisco Hernández de Córdoba (fundador de Nicaragua) (m. 1526);